Нельсон Вальдес (; 28 листопада 1983, Сааґуазу, Парагвай) — парагвайський футболіст, нападник «Боруссія» (Дортмунд) та збірної Парагваю. Учасник чемпіонатів світу 2006 та 2010 років.

Клубна кар'єра 
Вихованець клубу «Атлетіко Тембетарі» у складі якого дебютував у сезоні 2000/01 років. Наступного сезону уклав контракт з німецьким клубом «Вердер» у складі якого провів п'ять сезонів.

З 2006 по 2010 захищав кольори дортмундської «Боруссії». 

З 2010 по 2015 виступав за наступні клуби: «Еркулес», «Рубін», «Валенсія», «Аль-Джазіра», «Олімпіакос» (П) та «Айнтрахт» (Ф).

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Титули і досягнення

Клубні 
 «Вердер»
Чемпіон Німеччини (1): 2003-04
Володар Кубка Німеччини (1): 2003-04
Володар Суперкубка Німеччини (1): 2008
 «Рубін»
Володар Кубка Росії (1): 2011-12
Володар Суперкубка Росії (1): 2012
 «Олімпіакос»
Чемпіон Греції (1): 2013-14
 «Сіетл Саундерз»
Володар Кубка МЛС (1): 2016
 «Серро Портеньйо»
Чемпіон Парагваю (1): 2017К

Збірні 
 Срібний призер Кубка Америки: 2011

Посилання 
 Нельсона Вальдеса на сайті «National-Football-Teams.com»
 Нельсона Вальдеса на сайті «FIFA»
 Статистика Нельсона Вальдеса на сайті «worldfootball.net»
 Статистика Нельсона Вальдеса на сайті «.footballdatabase.eu»

Парагвайські футболісти
Футболісти «Вердера»
Футболісти «Боруссії» (Дортмунд)
Футболісти «Еркулеса» (Аліканте)‎
Футболісти «Рубіна» (Казань)‎
Футболісти «Валенсії»‎
Футболісти «Аль-Джазіри»
Футболісти «Олімпіакоса» (Пірей)
Футболісти «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майні)
Футбольні легіонери в Німеччині
Футбольні легіонери в Іспанії
Футбольні легіонери в Росії
Футбольні легіонери в ОАЕ‎
Футбольні легіонери у Греції‎